Васильевский остров
 Васильевский остров —  самый крупный остров в дельте Невы, Санкт-Петербург.
 Васильевский остров —  остров на реке Бирюсе, Иркутская область, Тайшетский район.
 Васильевский остров —  остров на Волге, в Саратовском водохранилище, между Самарой и Сызранью, Самарская область, Безенчукский район.
 Васильевский остров —  бывший остров в составе Новосибирских островов на западе Ляховских островов, Якутия.
 Васильевский остров — историческая местность города Харькова в XIX веке, ныне является частью Подола и Левады, бывший остров на реке Харьков, в настоящее время на его месте находится Подольский мост.
 «Васильевский остров» —  российский 4-серийный телесериал 2008 года режиссёра Владимира Шевелькова.
 См. также 
 Остров Васильева
 Васильевские острова